

Algemeen 
 HSL (kleurruimte), een manier om kleuren te beschrijven
 HSL Logistik, een bedrijf in goederentransport en logistieke diensten
 Helsingin seudun liikenne, vervoersautoriteit in de Finse hoofdstad Helsinki

Snelle treinen 
Hogesnelheidslijn
Nederland
Hogesnelheidslijn Schiphol - Antwerpen (HSL-Zuid)
Zuiderzeelijn
HSL-Oost
HSL Logistik Benelux B.V. was een goederenvervoerder op het Nederlandse spoorwegnet
België
HSL 1
HSL 2
HSL 3
Hogesnelheidslijn Schiphol - Antwerpen (HSL-4)